Marcian ist der Name folgender Personen:

 Marcian von Syrakus († um 68), Bischof und Heiliger

Siehe auch:
 Marcianus
 Marcion